Olesza (obwód iwanofrankiwski)
 Olesza (obwód tarnopolski)

Zobacz też 
 Olesza (gmina)